Zabrachia är ett släkte av tvåvingar. Zabrachia ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vapenflugor
Zabrachia